Sackville-West ist der Name einer britischen Adelsfamilie, die zu verschiedenen Zeiten die Adelstitel Earl De La Warr und Baron Sackville innehatte:

 Vita Sackville-West (1892–1962), britische Schriftstellerin und Gartengestalterin, Tochter des 2. Barons Sackville
 Edward Sackville-West, 5. Baron Sackville (1901–1965), britischer Schriftsteller und Musikkritiker
 George John Frederick Sackville-West, Viscount Cantilupe, (1814–1850), britischer Parlamentarier

Siehe auch:
 Sackville